Xenophilos (griechisch , „der Fremden wohl gesinnt ist“) ist ein griechischer, männlicher Personenname.

Namensträger 
 Xenophilos (Komödiendichter), ein Komödiendichter (5. Jahrhundert v. Chr.)
 Xenophilos von der Chalkidike, ein Philosoph und Musiktheoretiker aus der Schule der Pythagoreer (4. Jahrhundert v. Chr.)
 Xenophilos von Argos, ein Bildhauer aus Argos (2. Jahrhundert v. Chr.)

Griechischer Personenname